Премія «Локус» за найкращий науково-фантастичний роман () присуджується журналом «Локус» за роботи, опубліковані в попередньому календарному році. Переможець вибирається за підсумками голосування читачів журналу. Нагорода вручається на щорічному зборі в Science Fiction Museum and Hall of Fame у Сіетлі, США під час якого переможцям вручаються сертифікати. Премії у цій категорії передувала премія «За найкращий роман», але у 1978 році і починаючи з 1980 року вона була розділена на премії «За найкращий науково-фантастичний роман» і «За найкращий роман у жанрі фентезі». У списку представлені переможці та фіналісти, які набрали найбільше голосів.

Наразі премію отримали 27 авторів (якщо не брати до уваги, що Джеймс С. А. Корі — це псевдонім для двох письменників). Найчастіше ставали переможцями номінації Ніл Стівенсон, Конні Вілліс і Ден Сіммонс — 4 рази. По 3 рази отримували премію Дейвід Брін і Кім Стенлі Робінсон.

Лауреати

1970-ті

1980-ті

1990-ті

2000-ні

2010-ті

2020-ті

Примітки

Посилання 
 Сайт журналу Локус
 Список премійованих та номінованих творів

Локус
Локус
Премія «Локус»